През 2007 г. се провежда поредното състезание по снукър Открито първенство по снукър на Уелс. Турнирът се състои между 12 и 18 февруари в The Newport Centre в Уелс и е спечелен от Нийл Робъртсън с 9 – 8 фрейма в оспорван мач с Андрю Хигинсън.

Резултати

Резултати от кръг 1 (9) 
Найджъл Бонд – Liang Wenbo 5 – 3
Стюард Бингам – Джо Дилайни 5 – 0
Райън Дей – Майкъл Джъд 0 – 5
Марко Фу – Андрю Хигинсън 2 – 5
Дин Джънхуй – Джейми Коуп 1 – 5
Робърт Милкинс – Джейми Бърнет 3 – 5
Алан МакМанъс – Род Роутър 5 – 2
Джо Суейл – Adrian Gunnell 5 – 1
Дейвид Грей – Ben Woollaston 3 – 5
Майкъл Холт – Рики Уолдън 5 – 4
Марк Селби – Иън Прайс 5 – 0
Иън МакКълох – Марк Алън 5 – 4
Анди Хикс – Дейв Харолд 4 – 5
Джо Пери – Джон Парът 5 – 2
Джеймс Уатана – David Gilbert 1 – 5
Марк Кинг – Джерард Грийн 0 – 5

Резултати от кръг 2 (9) 
Стивън Лий – Найджъл Бонд 2 – 5
Алистър Картър – Стюард Бингам 5 – 3
Бари Хоукинс – Майкъл Джъд 2 – 5
Джон Хигинс – Андрю Хигинсън 3 – 5
Шон Мърфи – Джейми Коуп 5 – 0
Марк Уилямс – Джейми Бърнет 4 – 5
Стивън Магуайър – Алан МакМанъс 5 – 0
Кен Дохърти – Джо Суейл 5 – 3
Стивън Хендри – Ben Woollaston 5 – 2
Нийл Робъртсън – Майкъл Холт 5 – 2
Матю Стивънс – Марк Селби 1 – 5
Рони О'Съливан – Иън МакКълох 5 – 1
Питър Ебдън – Дейв Харолд 4 – 5
Антъни Хамилтън – Джо Пери 5 – 4
Стив Дейвис – David Gilbert 5 – 0
Греъм Дот – Джерард Грийн 5 – 3

Основна схема 

Открито първенство по снукър на Уелс